Misijon je organizacijska enota Cerkve ali kake druge verske skupnosti za širjenje krščanske vere v nekrščanskih deželah . Lahko pomeni tudi 
 stavbo ali skupino poslopij (svetišča, ambulante, šole ipd,), ki jih ta organizacija zgradi za potrebe lokalnega prebivalstva, in 
 skupek verskih prireditev, zlasti govorov, v župniji za obnovo verskega življenja

Sklic

Kategorija: Razločitve